Phidolopora är ett släkte av mossdjur. Phidolopora ingår i familjen Phidoloporidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Mossdjur
Phidolopora